Di seguito una lista di asteroidi dal numero 477001 al 478000 con data di scoperta e scopritore.

477001-477100 

|-
|477001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477032 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|477033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477051 - ||  ||  || CSS
|-
|477052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477053 - ||  ||  || CSS
|-
|477054 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|477055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477068 - ||  ||  || CSS
|-
|477069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477074 - ||  ||  || CSS
|-
|477075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

477101-477200 

|-
|477101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477113 - ||  ||  || CSS
|-
|477114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477124 - ||  ||  || CSS
|-
|477125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477133 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|477134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477135 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|477136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477138 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|477139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477140 - ||  ||  || OAM
|-
|477141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477144 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|477145 - ||  ||  || OAM
|-
|477146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477148 - ||  ||  || CSS
|-
|477149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477164 - ||  ||  || CSS
|-
|477165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477170 - ||  ||  || Dellinger, J.
|-
|477171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477173 - ||  ||  || CSS
|-
|477174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477175 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|477176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477177 - ||  ||  || CSS
|-
|477178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477188 - ||  ||  || CSS
|-
|477189 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|477190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477193 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|477194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

477201-477300 

|-
|477201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477204 - ||  ||  || CSS
|-
|477205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477221 - ||  ||  || CSS
|-
|477222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477224 - ||  ||  || CSS
|-
|477225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477228 - ||  ||  || OAM
|-
|477229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477230 - ||  ||  || CSS
|-
|477231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477235 - ||  ||  || CSS
|-
|477236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477268 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|477269 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|477270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477288 - ||  ||  || ODAS
|-
|477289 - ||  ||  || LightBuckets
|-
|477290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477291 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|477292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

477301-477400 

|-
|477301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477318 - ||  ||  || CSS
|-
|477319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477326 - ||  ||  || OAM
|-
|477327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477329 - ||  ||  || OAM
|-
|477330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477338 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|477339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477340 - ||  ||  || CSS
|-
|477341 - ||  ||  || CSS
|-
|477342 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|477343 - ||  ||  || CSS
|-
|477344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477352 - ||  ||  || Lacruz, J.
|-
|477353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477357 - ||  ||  || CSS
|-
|477358 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|477359 - ||  ||  || OAM
|-
|477360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477361 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|477362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477373 - ||  ||  || CSS
|-
|477374 - ||  ||  || CSS
|-
|477375 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|477376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477385 - ||  ||  || Robbins, I.
|-
|477386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477391 - ||  ||  || CSS
|-
|477392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477397 - ||  ||  || CSS
|-
|477398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477400 - ||  ||  || CSS
|-
|}

477401-477500 

|-
|477401 - ||  ||  || CSS
|-
|477402 - ||  ||  || CSS
|-
|477403 - ||  ||  || CSS
|-
|477404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477408 - ||  ||  || CSS
|-
|477409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477418 - ||  ||  || OAM
|-
|477419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477434 - ||  ||  || CSS
|-
|477435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477453 - ||  ||  || La Silla
|-
|477454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477459 - ||  ||  || CSS
|-
|477460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477464 - ||  ||  || San Marcello
|-
|477465 - ||  ||  || CSS
|-
|477466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477471 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|477472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477473 - ||  ||  || CSS
|-
|477474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477475 - ||  ||  || CSS
|-
|477476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477482 - ||  ||  || WISE
|-
|477483 - ||  ||  || WISE
|-
|477484 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|477485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477487 - ||  ||  || CSS
|-
|477488 - ||  ||  || CSS
|-
|477489 - ||  ||  || WISE
|-
|477490 - ||  ||  || WISE
|-
|477491 - ||  ||  || CSS
|-
|477492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

477501-477600 

|-
|477501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477507 - ||  ||  || CSS
|-
|477508 - ||  ||  || WISE
|-
|477509 - ||  ||  || CSS
|-
|477510 - ||  ||  || CSS
|-
|477511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477513 - ||  ||  || CSS
|-
|477514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477516 - ||  ||  || WISE
|-
|477517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477519 - ||  ||  || WISE
|-
|477520 - ||  ||  || WISE
|-
|477521 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|477522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477524 - ||  ||  || WISE
|-
|477525 - ||  ||  || WISE
|-
|477526 - ||  ||  || CSS
|-
|477527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477529 - ||  ||  || WISE
|-
|477530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477531 - ||  ||  || OAM
|-
|477532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477534 - ||  ||  || CSS
|-
|477535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477538 - ||  ||  || CSS
|-
|477539 - ||  ||  || CSS
|-
|477540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477547 - ||  ||  || CSS
|-
|477548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477550 - ||  ||  || CSS
|-
|477551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477555 - ||  ||  || CSS
|-
|477556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477566 - ||  ||  || CSS
|-
|477567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477568 - ||  ||  || WISE
|-
|477569 - ||  ||  || CSS
|-
|477570 - ||  ||  || WISE
|-
|477571 - ||  ||  || WISE
|-
|477572 - ||  ||  || WISE
|-
|477573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477580 - ||  ||  || WISE
|-
|477581 - ||  ||  || WISE
|-
|477582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477586 - ||  ||  || CSS
|-
|477587 - ||  ||  || WISE
|-
|477588 - ||  ||  || WISE
|-
|477589 - ||  ||  || WISE
|-
|477590 - ||  ||  || WISE
|-
|477591 - ||  ||  || WISE
|-
|477592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477593 - ||  ||  || WISE
|-
|477594 - ||  ||  || WISE
|-
|477595 - ||  ||  || WISE
|-
|477596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477599 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|477600 - ||  ||  || WISE
|-
|}

477601-477700 

|-
|477601 - ||  ||  || WISE
|-
|477602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477603 - ||  ||  || WISE
|-
|477604 - ||  ||  || WISE
|-
|477605 - ||  ||  || WISE
|-
|477606 - ||  ||  || WISE
|-
|477607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477608 - ||  ||  || WISE
|-
|477609 - ||  ||  || WISE
|-
|477610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477611 - ||  ||  || WISE
|-
|477612 - ||  ||  || WISE
|-
|477613 - ||  ||  || WISE
|-
|477614 - ||  ||  || WISE
|-
|477615 - ||  ||  || WISE
|-
|477616 - ||  ||  || WISE
|-
|477617 - ||  ||  || WISE
|-
|477618 - ||  ||  || WISE
|-
|477619 - ||  ||  || WISE
|-
|477620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477621 - ||  ||  || WISE
|-
|477622 - ||  ||  || WISE
|-
|477623 - ||  ||  || WISE
|-
|477624 - ||  ||  || WISE
|-
|477625 - ||  ||  || WISE
|-
|477626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477627 - ||  ||  || WISE
|-
|477628 - ||  ||  || WISE
|-
|477629 - ||  ||  || WISE
|-
|477630 - ||  ||  || WISE
|-
|477631 - ||  ||  || WISE
|-
|477632 - ||  ||  || WISE
|-
|477633 - ||  ||  || WISE
|-
|477634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477636 - ||  ||  || WISE
|-
|477637 - ||  ||  || WISE
|-
|477638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477639 - ||  ||  || WISE
|-
|477640 - ||  ||  || WISE
|-
|477641 - ||  ||  || WISE
|-
|477642 - ||  ||  || WISE
|-
|477643 - ||  ||  || WISE
|-
|477644 - ||  ||  || WISE
|-
|477645 - ||  ||  || WISE
|-
|477646 - ||  ||  || WISE
|-
|477647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477648 - ||  ||  || WISE
|-
|477649 - ||  ||  || WISE
|-
|477650 - ||  ||  || WISE
|-
|477651 - ||  ||  || WISE
|-
|477652 - ||  ||  || WISE
|-
|477653 - ||  ||  || WISE
|-
|477654 - ||  ||  || WISE
|-
|477655 - ||  ||  || WISE
|-
|477656 - ||  ||  || WISE
|-
|477657 - ||  ||  || WISE
|-
|477658 - ||  ||  || WISE
|-
|477659 - ||  ||  || WISE
|-
|477660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477661 - ||  ||  || WISE
|-
|477662 - ||  ||  || WISE
|-
|477663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477664 - ||  ||  || WISE
|-
|477665 - ||  ||  || WISE
|-
|477666 - ||  ||  || WISE
|-
|477667 - ||  ||  || WISE
|-
|477668 - ||  ||  || WISE
|-
|477669 - ||  ||  || CSS
|-
|477670 - ||  ||  || CSS
|-
|477671 - ||  ||  || WISE
|-
|477672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477673 - ||  ||  || WISE
|-
|477674 - ||  ||  || WISE
|-
|477675 - ||  ||  || WISE
|-
|477676 - ||  ||  || WISE
|-
|477677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477687 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|477688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477691 - ||  ||  || WISE
|-
|477692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

477701-477800 

|-
|477701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477702 - ||  ||  || OAM
|-
|477703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477705 - ||  ||  || WISE
|-
|477706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477709 - ||  ||  || CSS
|-
|477710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477723 - ||  ||  || WISE
|-
|477724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477744 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|477745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477750 - ||  ||  || WISE
|-
|477751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477762 - ||  ||  || CSS
|-
|477763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477794 - ||  ||  || CSS
|-
|477795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

477801-477900 

|-
|477801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477808 - ||  ||  || CINEOS
|-
|477809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477825 - ||  ||  || CSS
|-
|477826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477828 - ||  ||  || CSS
|-
|477829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477842 - ||  ||  || CSS
|-
|477843 - ||  ||  || CSS
|-
|477844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477847 - ||  ||  || CSS
|-
|477848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477849 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|477850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477858 - ||  ||  || CSS
|-
|477859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477872 - ||  ||  || WISE
|-
|477873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477885 - ||  ||  || CSS
|-
|477886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477899 - ||  ||  || CSS
|-
|477900 - ||  ||  || WISE
|-
|}

477901-478000 

|-
|477901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477903 - ||  ||  || WISE
|-
|477904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477912 - ||  ||  || CSS
|-
|477913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477917 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|477918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477920 - ||  ||  || CINEOS
|-
|477921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477927 - ||  ||  || CSS
|-
|477928 - ||  ||  || WISE
|-
|477929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477934 - ||  ||  || LONEOS
|-
|477935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477939 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|477940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477948 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|477949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477950 - ||  ||  || CSS
|-
|477951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477954 - ||  ||  || LONEOS
|-
|477955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477964 - ||  ||  || CSS
|-
|477965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477974 - ||  ||  || CSS
|-
|477975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|477991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|477996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|477999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0477001